RTL steht für:

 RTL Group, Radio Télévision Luxembourg, europäischer Medienkonzern
 RTL Deutschland, deutsches Tochterunternehmen der RTL Group
 RTL Television, deutschsprachiger Fernsehsender
 RTL (Frankreich), französischer Rundfunksender
 RTLinux, Erweiterung von Linux zu einem Echtzeitbetriebssystem
 Free Pascal Runtime Library
 Radio-Televisão Timor Leste, staatliche Radioanstalt Osttimors
 Register Transfer Level, Registertransferebene
 Resistor Transistor Logic, Widerstands-Transistor-Logik
 Retail, Einzelhandel
 Return Temperature Limiter, ein Thermostatventil, siehe Rücklauftemperaturbegrenzer
 Riesentorlauf, Disziplin im alpinen Skisport, siehe Riesenslalom
 Right to Left, Schriftsystem von rechts nach links, siehe Bidirektionaler Text
 Run-Time Library, Laufzeitbibliothek

Abkürzung